Veyretella är ett släkte av orkidéer. Veyretella ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Veyretella